Evangelista Torricelli (sous-marin) peut faire référence à:
 Evangelista Torricelli - sous-marin de la Regia Marina lancé en 1918
 Evangelista Torricelli - sous-marin de la Regia Marina lancé en 1934
 Evangelista Torricelli - sous-marin de la Regia Marina lancé en 1939
 Evangelista Torricelli – ex , sous-marin de l'US Navy lancé en 1944 cédé à la Marina Militare en 1960